Charlotte Godefride Élisabeth de Rohan est née le  à Paris. Elle est la fille de Charles de Rohan, prince de Soubise, proche de Louis XV et d'Anne-Marie-Louise de La Tour d'Auvergne, descendante des ducs de Bouillon et petite-fille de Marie-Anne Mancini.

Elle épouse au château de Versailles le 3 mai 1753 Louis V Joseph de Bourbon, prince de Condé. Ensemble, ils auront trois enfants :

 Marie de Bourbon-Condé (1755-1759),
 Louis VI Henri de Bourbon-Condé (1756-1830),
 Louise-Adélaïde de Bourbon-Condé (1757-1824), «  de Condé », abbesse de Remiremont, puis abbesse du Temple, fondatrice des Bénédictines de la rue Monsieur.

Elle meurt en 1760, des suites d'une longue maladie selon le duc de Luynes, à seulement vingt-deux ans. Son époux se remarie près de quarante ans plus tard, avec Marie-Catherine Brignole.

Liens externes 
 
 
 

Naissance en octobre 1737
Naissance à Paris
Décès en mars 1760
Décès à Paris
Morte en couches
Princesse de Condé
Princesse française du XVIIIe siècle
Rohan-Soubise
Duchesse de Guise
Comtesse de Clermont-en-Beauvaisis
Comtesse de Charolais
Décès à 22 ans